Villa Engels steht für:

 Marienforster Straße 52 in Bonn
 Villa Braunswerth in Engelskirchen